Nueil peut faire référence à :
 Nueil-les-Aubiers, une commune française située dans le département des Deux-Sèvres, en Poitou-Charentes ;
 Nueil-sur-Layon, une commune française située dans le département de Maine-et-Loire, dans les Pays de la Loire.